Abdelkrim Mameri (né en 1981), footballeur algérien
 Khalfa Mameri (né en 1936), homme politique et écrivain algérien
 Mohamed Tahar Mameri, homme politique algérien

Voir aussi